Adlerturm ist der Name folgender Türme:

 Adlerturm Dortmund, rekonstruierter Turm der Stadtbefestigung von Dortmund, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Adlerturm, Turm der früheren Stadtbefestigung von Rüdesheim am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen, Deutschland
 Adlerturm, deutscher Name des Eagle Towers, Turm des Lathom House, früheres Landhaus in Lathom, Grafschaft Lancashire, England
 Adlerturm, Turm des Castello del Buonconsiglio in Trient, Region Trentino-Südtirol, Italien
 Adlerturm, andere Bezeichnung des Nordturms des Stephansdoms in Wien, Österreich